Это список знаменосцев, которые представляли Сент-Китс и Невис на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Сент-Китс и Невис на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Сент-Китс и Невис